ander woord voor nieuwjaar
 Uiteinde (Friesland), een gehucht in de Friese gemeente Smallingerland
 Uiteinde (Groningen), een gehucht in de Groningse gemeente Eemsdelta